Моисей Иванович Карпенко (1775—1854) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.

Биография 
Моисей Карпенко родился 28 августа 1775 года в селе Буриново Тарусского уезда Калужской губернии в дворянской семье.

В 1790 году был зачислен в качестве фурьера в Таврический гренадерский полк с которым принял участие в польских событиях 1792 года и подавлении восстания Костюшко. 22 сентября 1794 года произведён в прапорщики.

Отважно сражался в войне четвёртой коалиции и Русско-шведской войне 1808—1809 гг. за что 15 февраля 1809 года был отмечен орденом Святого Георгия 4-го класса № 921 

30 августа 1809 года Карпенко был произведён в полковники.

12 апреля 1810 года Карпенко был назначен командиром 26-го егерского полка, а 19 октября 1810 года утверждён шефом 1-го егерского полка.

После вторжения Наполеона в пределы Российской империи, принимал участие в ряде битв Отечественной войны 1812 года, отличился в при Бородинском сражении и 21 ноября 1812 года был произведён в чин генерал-майора.

После изгнания неприятеля из России, Карпенко принял участие в заграничном походе русской армии, где отличился в баталии под Бауценом, снова был ранен, и 29 октября 1813 года награждён командованием  орденом Святого Георгия 3-го класса № 335 

Во время войны вёл «Записки», выдержки из которых помещены в биографической заметке А. Иокиша в «Военном сборнике» (1872, № 1).

С 5 декабря 1816 года по 30 августа 1839 года Карпенко находился в отставке по состоянию здоровья.

6 декабря 1840 года Карпенко был удостоен чина генерал-лейтенанта и был назначен начальником 2-й пехотной дивизии.

В 1844 году получил должность коменданта крепости Замостье.

25 марта 1849 года назначен членом Генерал-Аудиториата, но в 1851 году вновь испросил отставку по состоянию здоровья.

Моисей Иванович Карпенко умер 4 августа 1854 года и был похоронен у церкви села Буриново.

В 1960-е годы местными вандалами могила была разрушена. С началом функционирования Храма Преображения Господня в селе Буриново, усилиями настоятеля храма отца Андрея Резвана и при поддержке руководства Государственного комплекса «Таруса», могила была приведена в порядок. В 2012 году захоронение отреставрировано.

Литература 
М. И. Карпенко многократно упоминается в воспоминаниях его младшего друга и сослуживца по 1-му егерскому полку, М. М. Петрова. Фамилию своего полкового командира Петров даёт везде в русифицированном варианте: „Карпенков“.

Примечания

Ссылки 
 

 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники Русско-польской войны 1792 года
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Мемуаристы Российской империи
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Похороненные в Тарусском районе